Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Cakl che ha battuto in finale Orest Tereščuk 5-7, 7-65, 7-60.

Teste di serie 

 Irakli Labadze (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)

 Vadim Kucenko (primo turno)
 Lovro Zovko (quarti di finale)
 Diego Veronelli (secondo turno)
 Jean-François Bachelot (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2003